Települések listái országok szerint
Antigua és Barbuda földrajza